2 Broke Girls is een Amerikaanse komedieserie van CBS die startte in 2011. De hoofdrollen van Max en Caroline, twee berooide twintigers die als serveerster werken in het New Yorkse eethuis Williamsburg Diner, worden vertolkt door Kat Dennings en Beth Behrs.

In Nederland werd de reeks in eerste instantie vanaf 12 maart 2012 op de buis gebracht door Net5. Na zeven afleveringen stopte de zender echter met de serie. Vanaf 18 oktober 2012 zond Veronica 2 Broke Girls weer van voren af aan uit. In 2022 was het te zien op Comedy Central.

Verhaal 
De serie speelt zich af in de borough Brooklyn en gaat over Max Black, een cynische serveerster, en haar nieuwe collega Caroline Channing, een rijkeluisdochter die aan lager wal raakt nadat haar vader werd gearresteerd voor fraude. Wanneer Max erachter komt dat haar vriend vreemdgaat, schopt ze hem het huis uit, waarna ze de dakloze Caroline, en haar paard Chestnut, bij haar laat intrekken. Caroline overtuigt Max ervan dat ze samen geld kunnen verdienen aan Max' zelfgemaakte cupcakes die gretig aftrek vinden in het eethuis. Om een zaak op te bouwen zullen ze door hard werken 250.000 dollar bij elkaar moeten zien te sparen. Aan het eind van elke aflevering verschijnt het reeds gespaarde bedrag, waarbij het nieuw verdiende geld wordt opgeteld (of waarvan het verloren geld wordt afgetrokken).

Rolverdeling

Afleveringen

Waardering 
In 2012 was 2 Broke Girls genomineerd voor drie Emmy Awards, waarvan het die voor "Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series" in de wacht sleepte. In datzelfde jaar won de serie een People's Choice Award in de categorie "Favorite New TV Comedy".

Externe links 
 
  Officiële website
 2 Broke Girls op Veronicatv.nl

Amerikaanse komedieserie
Programma van CBS